François Pelou (1924-2019), grand reporter français.
 Olivier Pelou (né en 1960), écrivain français,
 Pierre Pelou (1942-2016), général de brigade français.
 Pierre Pelou  (né en 1941), écrivain français.

Botanique
 Le pelou est un nom donné au bogue de la châtaigne.